

Cinema 
 Just as I Am- cortometraggio del 1915 diretto da Colin Campbell

Musica 
 Just as I Am – album di Bill Withers del 1971
 Just as I Am – album di Yolanda Adams del 1987
 Just as I Am – album di Guy Sebastian del 2003